Das Gebiet Aqmola (/ Aqmola oblyssy, / Akmolinskaja oblast) ist eines von 14 Gebieten, in die Kasachstan eingeteilt ist und liegt im Zentrum des Landes. Begrenzt wird es von den Verwaltungsgebieten Nordkasachstan im Norden, Pawlodar im Osten, Qaraghandy im Süden und Qostanai im Westen.

Überwiegend wird in dieser Region Landwirtschaft betrieben. Dazu zählen der Anbau von Weizen und Roggen. Die Landschaft ist hügelig und steppenartig.

Geschichte 
Nachdem bereits seit dem 19. Jahrhundert auf dem Territorium des Russischen Reiches verschiedene Verwaltungseinheiten bestanden hatte, die nach ihrem Zentrum Akmolinsk (kasachisch Aqmola, die heutige Hauptstadt Kasachstans Astana) benannt waren, entstand am 14. Oktober 1939 die Oblast Akmolinsk der Kasachischen SSR der Sowjetunion als direkter Vorläufer des heutigen Gebietes. Nach kurzzeitiger Auflösung der Oblast als eigenständiges Gebiet am 26. Dezember 1960 wurde sie am 24. April 1961 als Oblast Zelinograd neu gegründet. Ihr Verwaltungszentrum Akmolinsk hatte kurz zuvor den Namen Zelinograd erhalten.

Nach der Erlangung der Unabhängigkeit Kasachstans bekam die Stadt Zelinograd 1992 wieder ihren alten Namen in der kasachischen Form Aqmola, und dementsprechend auch das Verwaltungsgebiet.

Bevölkerung 

¹ Volkszählungsergebnis

Politik und Verwaltung

Verwaltungsgliederung 
Das Gebiet ist in 19 Bezirke (; ) unterteilt. Die Städte Kökschetau und Stepnogor bilden jeweils einen städtischen Bezirk. Weitere Städte im Gebiet Aqmola sind Aqköl, Atbassar, Derschawinsk, Jessil, Jereimentau, Makinsk, Stepnjak und Schtschutschinsk.

Äkim (Gouverneur) 
Liste der Gouverneure (, Äkim) des Gebietes Aqmola seit 1992:

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Aqmola